Ramelau bezeichnet:

 den höchsten Berg Osttimors, siehe Tatamailau
 die Bergkette des Tatamailaus, siehe Ramelau-Berge
 eine Aldeia in Dili, siehe Ramelau (Manleuana)